Новотро́ицк — город в Оренбургской области (является самостоятельной единицей области), городской округ.

Новотроицк расположен на правом берегу реки Урал, в 276 км от Оренбурга, на границе с Казахстаном. На востоке Новотроицк практически граничит с Орском: расстояние между городами 8,5 км.

Население —  чел. (). Площадь 84,21 км2. Городской округ имеет население  чел. (), площадь — 352,34 км2.

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» город включён в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным социально-экономическим положением».

Общие сведения 
Образован 13 апреля 1945 в результате выделения посёлков Ново-Троицк и Аккермановка из Новотроицкого района и преобразования их в город Новотроицк областного подчинения.

Население —  чел. (). Площадь 84,21 км2. Городской округ имеет население  чел. (), площадь — 352,34 км2.

Новотроицк расположен на правом берегу реки Урал, в 276 км от Оренбурга, на границе с Казахстаном. На востоке Новотроицк практически граничит с Орском: расстояние между городами 8 километров.

МО городской округ «Новотроицк» включает в себя:
 город Новотроицк (административный центр) (95 095 человек);
 посёлок Аккермановка;
 посёлок Новорудный;
 Новоникольский сельсовет (село Новоникольск, станция Губерля, разъезд 213 км;
 Пригорненский сельсовет (село Пригорное, посёлок Крык-Пшак);
 Хабарнинский сельсовет (село Хабарное, посёлок Старая Аккермановка).

География 
Новотроицк находится в южных отрогах Уральских гор, в 276 км к востоку от областного центра — города Оренбурга.

Климатические условия характеризуются холодными зимами с температурами до −38 градусов и жарким, сухим летом с температурой до +40. Связано это с нахождением города в резко континентальной климатической зоне. Зимы суровы, порой многоснежны, с буранами и заносами. Лето сухое, дождей мало, характерны горячие, сухие ветра.

 Часовой пояс

История 
Своими корнями история Новотроицка уходит к началу XX века. Затерялся в степи небольшой хуторок Сильнов. Неподалёку от него находились такие же хутора Аккермановский, Белошапочный и станица Хабарное (от хабар — весть, новость).

Несколько семей крестьян — переселенцев с Украины обосновались недалеко от Сильнова и назвали своё поселение Новотроицком.

1930-е годы — время крупных промышленных новостроек.

До жителей посёлка Новотроицк доходили вести о строительстве заводов в Орске, об открытии полезных ископаемых.

Известный геолог академик А. Е. Ферсман в своих трудах говорил о сказочных богатствах Орского района, называл Орско-Халиловский район «подлинной жемчужиной Урала».

Осенью 1929 года геолог И. Л. Рудницкий открывает Халиловское месторождение бурых железняков. Халиловская руда оказалась редкостной по своему составу: она содержала хром, никель, титан, марганец. Промышленные испытания подтвердили её качество.

В июне 1931 года Правительством принимается решение о начале строительства на базе халиловских руд и карагандинских углей крупного металлургического комбината. Были поставлены жёсткие сроки строительства, пуск Халиловского металлургического комбината намечался на 1936 год. В этот период в посёлок Ново-Троицк стали приезжать первые строители. В 1935 году строительство было приостановлено и только весной 1939 года в резолюции XVIII съезда партии было конкретно определено: «…начать строительство новых металлургических заводов (на халиловских и бакальских рудах)».

Летом 1939 года принимается постановление коллегии наркомата чёрной металлургии, в котором отмечено: «Принять для строительства Халиловского металлургического завода выбранную Новотроицкую площадку…».

15 января 1941 года Ново-Троицк переведён в разряд рабочих посёлков и передан из Халиловского района в подчинение Орскому горсовету.

13 апреля 1945 года Новотроицк получил статус города областного подчинения.

5 марта 1955 года на Орско-Халиловском металлургическом комбинате (ОХМК) был получен первый чугун.

Население

Местное самоуправление 
26 октября 2001 года вступил в должность мэра города Великанов Андрей Александрович. В 2005 году Великанов А. А. переизбран на второй срок.

10 октября 2010 года в городе прошли выборы мэра и депутатов городского совета. 13 сентября 2015 года избран новый созыв депутатов города Новотроицка.

В состав фракции «Единой России» входят 20 депутатов, в состав фракции КПРФ — 5. В 2018 году Константин Скобарин стал помощником Сергея Катасонова и поэтому он стал членом ЛДПР. В итоге "Единая Россия" сохранила 20 депутатов, КПРФ - 4, ЛДПР - 1.

Руководство города Новотроицка 
Городской Совет депутатов трудящихся (председатели исполкома)
Виктор Ильич Кобельков — 05.01.1948 — 25.02.1953 (I, II созывы)
Таисия Ивановна Майорова — 25.02.1953 — 10.03.1961 (III—VII созывы)
Николай Семёнович Морозов — 10.03.1961 — 22.03.1965 (VIII—IX созывы)
Александр Михайлович Великанов — 22.03.1965 — 07.08.1973 (X—XIV созывы)

Городской Совет народных депутатов (председатели исполкома)
Леонид Сидорович Щур — 07.08.1973 — 21.01.1980 (XIV—XVI созывы)
Альфред Андреевич Старовойтов — 21.01.1980 — 31.03.1986, 29.06.1989 — 29.04.1990
(XVI—XIX, XX созывы)
Вячеслав Леонтьевич Блинов — 31.03.1986 — 29.06.1989 (XIX—XX созывы).

Городской Совет народных депутатов (председатели),
малый Совет народных депутатов (председатель)
Горьков Владимир Яковлевич — 29.04.1990 — 14.08.1990 (XXI созыв)
Анатолий Алексеевич Панычев — 14.08.1990 — 10.11.1993 (XXI созыв)

Муниципальный Совет администрации города (председатель)
Альфред Андреевич Старовойтов — 10.11.1993 — 16.08.1994

Городская Дума (глава местного самоуправления)
Альфред Андреевич Старовойтов — 16.08.1994 — 19.12.1996

Городской Совет депутатов (Глава города — председатель Совета)
Альфред Андреевич Старовойтов — 19.12.1996 — 16.12.2000 (1 созыв)
Александр Петрович Лучевников — 16.12.2000 — 26.10.2001 (2 созыв)
Андрей Александрович Великанов — 26.10.2001 — 19.10.2005 (2 созыв)

Городской Совет депутатов (председатель Совета)
Владимир Иванович Поликанов — 19.10.2005 — 21.09.2006 (3 созыв)
Андрей Анатольевич Мезенцев — 21.09.2006 по настоящее время.

Мэры города
1. Альфред Андреевич Старовойтов 01.03.1993-16.12.2000
2. Александр Петович Лучевников 16.12.2000-26.10.2001 (умер во время исполнения полномочий)
3. Андрей Александрович Великанов 26.10.2001-18.10.2010
4. Галина Дмитриевна Чижова 18.10.2010-13.10.2015
5. Юрий Георгиевич Араскин 13.10.2015-16.11.2017
6. Иван Александрович Филиппов и. о. 16.11.2017-16.05.2018
7. Дмитрий Владимирович Буфетов 16.05.2018

Образование 

Социальная сфера города представлена 27 общеобразовательными учреждениями, в том числе гимназией и лицеем. В них обучается 15200 учащихся. В Новотроицке 1 колледж, 2 профессиональных училища, новотроицкий филиал Московского института стали и сплавов, новотроицкий филиал Международного института экономики и права, учебно-консультационный центр Магнитогорского государственного технического университета.

Медицина 
На территории города функционирует 4 больничных учреждения с числом коек около 1500, 5 амбулаторно-поликлинических учреждений мощностью более 3460 посещений в смену. Здесь работают более 500 врачей и 1,5 тысяч человек среднего медперсонала.

В городе есть: музыкальная и художественная школа, детская школа искусств, централизованная библиотечная система с книжным фондом 625 тысяч экземпляров, молодёжный центр, дворец культуры металлургов, центр развития детского и юношеского творчества, 2 стадиона, плавательный бассейн, ледовый дворец, детские спортивные школы. В Новотроицке есть также музейно-выставочный комплекс. При музее работают две художественные студии, курсы по изучению арабской письменности и культуры.

Экономика 
Город Новотроицк является промышленным городом, на его землях действует 20 крупных и средних предприятий, на которых занято более 30 тысяч человек. Экономику города в значительной мере определяет промышленность, на её долю приходится 95,8 % от общего объёма выпускаемых товаров и услуг.

Предприятиями обрабатывающей промышленности за 2009 год отгружено продукции собственного производства по чистым видам деятельности на сумму 54,24 млрд руб.
Наибольший удельный вес в объёме отгруженной продукции по виду деятельности «Обрабатывающие производства» приходился на организации металлургического комплекса — 75,3 %, на второй позиции — обработка отходов и лома чёрных металлов — 12,7 %, на третьей — производство пищевых продуктов, включая напитки — 3,8 %.

Градообразующим предприятием является металлургический комбинат АО «Уральская Сталь» (Орско-халиловский металлургический комбинат). Развитие города, его инфраструктура по сей день определяются состоянием ОАО «Уральская Сталь», на долю которого приходится почти 90 % всего объёма производства промышленной продукции города. Комбинат входит в восьмёрку крупнейших предприятий чёрной металлургии России, и в рейтинге 200 родственных предприятий по объёму реализуемой продукции занимает 23 место. Перечень его продукции весьма обширен, достаточно сказать, что это единственное в мире предприятие, производящее литейный природно-легированный, хромо-никелевый чугун из руды собственных месторождений.

Среди предприятий города ОАО «Новотроицкий завод хромовых соединений», ОАО «Новотроицкий цементный завод», ООО «Аккерманн цемент», ЗАО «Сборный железобетон», ООО "Новотроицкий завод строительных материалов «Арго», ОАО «Новотроицкметаллургжилстрой», ОАО «Южуралэлектромонтаж», ООО «Новотроицкий кирпичный завод»(завод закрыт), ОАО «Новокиевский щебёночный завод», ООО «Деревообрабатывающий завод», ОАО «Новотроицкий комбинат хлебопродуктов», ООО «Молоко», ООО «Пивоварни Ивана Таранова» (завод закрыт), предприятия исправительных учреждений ЮК 25/3, ЮК 25/5, ИТКП — 11 и др.

Малое предпринимательство стало неотъемлемым элементом современной рыночной системы хозяйствования. В городе зарегистрировано 660 малых предприятий и около 3000 предпринимателей без образования юридического лица. По численности занятых — это свыше 9000 человек. На сегодняшний день каждый пятый житель города живёт доходами от малого бизнеса.

Местные СМИ:

1. Общедоступные телевизионные каналы:
 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 ТВ-Центр

2. Новотроицкие Кабельные Сети (НОКС)

3. Общедоступные радиостанции:
 107,5 МГц — Радио России
 107,1 МГц — Радио Ваня
 106,2 МГц — Ретро ФМ
 105,8 МГц — Хит ФМ
 105,1 МГц — Радио Звезда
 104,1 МГц — DFM
 103,7 МГц — Радио Хит
 103,3 МГц — Радио Дача
 102,8 МГц — Европа Плюс
 102,0 МГц — Радио Шансон
 101,1 МГц — Радио Маяк
 100,7 МГц — Радио Рекорд
 100,2 МГц — Авторадио
 99,6 МГц — Русское радио
 96,2 МГц — Love radio

Достопримечательности 

Наиболее примечательные здания: муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры металлургов», построенный в 1950-е годы; храм Петра и Павла, возведённый в 1990-е годы, мечеть.

Достопримечательностью города являются памятник-монумент «Вечно живым», памятник первостроителям города, расположенный рядом со стадионом «Юность» (Западный район), памятник воинам-интернационалистам, средняя школа № 23 имени 850-летия Москвы, памятник Марии Корецкой на месте её расстрела за посёлком Хабарный.

Деление города 

Город делится на Западный и Центральный район, микрорайоны «Юбилейный», Зелёная и Уральская.

Частный сектор представлен посёлками Северный, Аккермановка, Солнечный, Хабарное и Юрга. Генпланом предусмотрено строительство жилых домов в юго-западном районе города.

Здание городской администрации расположено в центре города по адресу ул. Советская, 80.

Транспорт 
Через город проходит железная дорога Оренбург — Орск. В Новотроицке останавливаются все проходящие через него поезда дальнего следования, а также пригородные поезда (3 пары в день по состоянию на 2016 год). Ближайший аэропорт — Орск — находится в 20 км от Новотроицка.

В городе действуют автобусы и 5 трамвайных маршрутов:

 № 1 «Депо-КХП»
 № 2 «Рынок-ФЛЦ»
 № 3 «Депо-Рынок»
 № 4 «Депо-ФЛЦ»
 № 5 «Рынок-КХП»

Спорт 
Футбольный клуб «Носта» играет во втором дивизионе первенства России по футболу (в 2000, 2007—2009 годах играл в Первом дивизионе). В январе 2010 года было заявлено о финансовых проблемах команды. Однако футбольный клуб «Носта» смог сохранить профессиональный статус и начать выступление во втором дивизионе. С 1 октября 2013 г. УК «Металлоинвест» прекращает финансирование клуба и детской спортивной школы. «Носту» спасла администрация города Новотроицк, благодаря этому клуб и футбольная школа смогли продолжить существование.

В городе много спортивных секций: вольная борьба, бокс, плавание, футбол, мини-футбол, баскетбол и т. д., воспитанники которых занимали первые места в международных соревнованиях (Павел Полтавцев).

На Олимпийских играх 2020 года в Токио уроженец Новотроицка Евгений Рылов выиграл два золота в плавании на спине.

См. также 
 Список улиц Новотроицка

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт администрации города Новотроицка 
 Новотроицк Оренбургской области — История
  Новотроицк в энциклопедии «Мой город» 
 Описание герба Новотроицка 

Населённые пункты городского округа город Новотроицк